Il luxmetro è uno strumento di misura dell'illuminamento.

È composto di solito da una parte fissa (corpo strumento) e una mobile che contiene il sensore vero e proprio costituito generalmente da un trasduttore (cella fotovoltaica o altre celle fotoelettriche) che sotto l'effetto dell'energia luminosa reagisce provocando una corrente elettrica (effetto fotoelettrico) che viene rilevata da un galvanometro la cui scala è tarata in lux.

Il luxmetro viene utilizzato per la verifica dei livelli di illuminamento degli ambienti e sui luoghi di lavoro.
L'esposimetro utilizzato in fotografia è un dispositivo analogo al luxmetro e misura l'illuminamento della superficie o oggetto che si intende fotografare rispetto alle caratteristiche della pellicola.

Strumenti di misura